Now That I've Found You – singolo di Martin Garrix del 2016
 Now That I've Found You – singolo di Liam Gallagher del 2019